Tabell och resultat för Grupp E i kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll för herrar 2008.

Tabell

Inbördes möten

Resultat

Externa länkar 
 
 

Kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll för herrar 2008